Kommunalvalget i Furesø Kommune 2021 afholdes som del af kommunal- og regionsrådsvalg 2021 i Danmark tirsdag den 16. november 2021. Der skal vælges 21 medlemmer af byrådet, og der kræves 11 mandater for at danne et flertal.

I alt 89 kandidater stiller op fordelt på 11 partier. Der er anmeldt følgende valgforbund:

Valgte medlemmer af byrådet

Referencer 

Furesø Kommune
Furesø Kommune 2021